O Campeonato Primera B de 2013, oficialmente "Copa Postobón" por motivos de patrocínio, (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 24º edição do campeonato de futebol de segundo escalão de Colômbia. Os clubes jogavam dois torneios: Apertura e Finalización. Em ambos havia uma primeira fase onde jogavam todos contra todos (Ida no Apertura e Volta no Finalización). Os oito melhores se classificavam para quadrangulares, onde o melhor de cada quadrangular iria à final do torneio em questão (Apertura ou Finalización). O campeão de cada um dos dois torneios se classificava para a Final do Campeonato. O campeão desta final é ascendido ao Campeonato Colombiano de Futebol de 2014 - Apertura. O vice jogava uma partida de ida e volta com o penúltimo colocado do Campeonato Colombiano de Futebol de 2013 - Finalización .

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol - Segunda Divisão
Desporto na Colômbia em 2013